Шаранта  () може відноситися до:
 Шаранта — річка у південно-західній Франції.
 Шаранта — департамент Франції, один з департаментів регіону Нова Аквітанія.